TV Anhanguera Itumbiara é uma emissora de televisão brasileira sediada em Itumbiara, cidade do estado de Goiás. Opera no canal 11 (16 UHF digital) e é afiliada à TV Globo. É uma das redes de transmissão regionais da TV Anhanguera em Goiás, que tem a central localizada em Goiânia.

História 
Foi inaugurada em 1º de Maio de 1997, sendo a quinta emissora de televisão do Grupo Jaime Câmara em sociedade com o também empresário de radiodifusão e político, Radivair Miranda Machado. Radivair detinha a concessão para a exploração do canal. Anos depois, a concessão foi totalmente adquirida pelo Grupo Jaime Câmara. Inicialmente, o canal foi batizado de TV Rio Paranaíba, através de uma consulta popular em um emissora de rádio(Rádio Paranaíba) do detentor da outorga.

Sinal digital 

No dia 1 de Julho de 2013, inaugurou oficialmente o seu sinal digital.

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a TV Anhanguera Itumbiara cessou suas transmissões pelo canal 11 VHF em 31 de julho de 2021.

Sinal 
 Água Limpa - 47 analógico
 Aloândia - 7 analógico
 Bom Jesus de Goiás - 5 analógico
 Buriti Alegre - 29 analógico / 16 digital
 Caldas Novas - 15 analógico / 16 digital
 Corumbaíba - 30 analógico
 Goiatuba - 19 analógico / 16 digital
 Joviânia
 Marzagão - 41 analógico
 Morrinhos - 6 analógico
 Panamá - 31 analógico / 16 digital
 Pontalina - 9 analógico
 Rio Quente - 12 analógico
 Vicentinópolis - 8 analógico

Ligações externas 
 
 
 

Rede Anhanguera
Anhanguera Itumbiara
Anhanguera Itumbiara
Mídia de Goiás
Canais de televisão fundados em 1997